Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2008 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 31 марта по 6 апреля 2008 года в Люксембурге. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2009 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли на ледовой арене «Кокельшойер».

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Европы, две из Азии и одна из Африки. Сборные Турции и КНДР пришли из второго дивизиона, сборная Греции попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Филипп Лепаж
 Защитник:  Ким Кванг Ёк
 Нападающий:  Эмрах Озмен

Интересные факты 
 Сборная Монголии привезла на чемпионат почти тот же состав, что до того играл в Москве на чемпионате мира по хоккею с мячом.
 В сборной Люксембурга, играет старейший участник чемпионатов мира в современной истории — 49-летний защитник Рафаэль Шпрингер. Шпрингер начал карьеру в 18 лет, вынужден был прекратить игру в 25 лет, но вернулся на лёд в 35. Он также является художником, писателем и скульптором. Перед началом турнира вышла его очередная книга под названием «Sausage. End. World».

Примечания

Ссылки 
 * 
 
 

Март 2008 года
Апрель 2008 года
Спорт в Люксембурге в 2008 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Люксембурге